Stiller Tod ist der Titel folgender Fernsehfilme:

 Das Duo: Stiller Tod, deutscher Fernsehfilm von Peter Fratzscher (2003)
 Sarah Kohr – Stiller Tod, deutscher Fernsehfilm von Christian Theede (2021)
 Tatort: Stiller Tod, deutscher Fernsehfilm von Richard Huber (2003)